Črnonoga mačka (znanstveno ime Felis nigripes) je najmanjša divja mačka v Afriki in ima dolžino glave in telesa 35–52 cm (14–20 palcev). Kljub svojemu imenu so samo stopala črna ali temno rjava. S svojimi drznimi majhnimi pikami in trakovi na rumenkastem krznu je dobro zakamuflirana, še posebej v mesečini.

Prva znanstveno opisana mačka s črnimi stopali je bila odkrita na severu Južne Afrike in opisana leta 1824. Značilna je za sušne stepe in travnate savane v Južni Afriki. Konec šestdesetih let so jo zabeležili v južni Bocvani, vendar le nekaj verodostojnih zapisov obstaja za Namibijo, južno Angolo in južni Zimbabve. Zaradi omejene razširjenosti je od leta 2002 uvrščena med ranljive vrste na Rdečem seznamu IUCN.

Črnonogo mačko preučujejo z uporabo radijske telemetrije od leta 1993. Ta raziskava je omogočila neposredno opazovanje njenega vedenja v naravnem okolju. Običajno počiva podnevi, ponoči pa lovi. V povprečju prehodi med 5 in 16 km na noč v iskanju majhnih glodavcev in ptic, večinoma se giblje v majhnih krogih in cik-cak med grmičevjem in termitnjaki. Hrani se s 40 različnimi vretenčarji in na noč ubije do 14 majhnih živali. V letu lahko lovi ptice, skoči do 1,4 m visoko in si upa napasti tudi sesalce in ptice, ki so veliko težje od nje same. Samica običajno skoti dva mladiča med poletjem na južni polobli (oktobrom in marcem). Sesati nehajo pri starosti dveh mesecev, najpozneje po štirih mesecih pa postanejo povsem samostojni.

Taksonomija in filogenija 
Znanstveno ime Felis nigripes je leta 1824 uporabil britanski raziskovalec William John Burchell, ko je opisoval vrsto na osnovi kože majhnih, pegastih mačk, ki jih je srečal v bližini Litákuna (danes znanega kot Dithakong) v Južni Afriki.  Felis (Microfelis) nigripes thomasi je kot podvrsto leta 1931 predlagal južnoafriški mamalog Guy C. Shortridge, ki je opisal črnonoge mačje kože, zbrane v zahodnem Griqualandu, ki so bile temnejše od nominiranih podvrst. Ko je britanski zoolog Reginald Innes Pocock pregledal mačje kože v zbirki Prirodoslovnega muzeja v Londonu, je potrdil, da je črnonoga mačka vrsta v rodu Felis.

Dvomili so o veljavnosti podvrste, saj med populacijami ne obstajajo geografske ovire, ki bi ustrezale opaženim razlikam. Leta 2017 je skupina strokovnjakov za mačke IUCN pregledala veljavno taksonomijo in ugotovila, da je črnonoga mačka najverjetneje monotipska vrsta.

Filogenija in evolucija 
Filogenetska analiza jedrne DNK vseh vrst Felidae je pokazala, da se je njihovo evolucijsko sevanje začelo v Aziji v miocenu pred približno 14,45 do 8,38 milijona let. Analiza mitohondrijske DNK vseh vrst Felidae kaže, da so sevale pred približno 16,76 do 6,46 milijona let.

Črnonoga mačka je del evolucijskega rodu, za katerega se ocenjuje, da se je na podlagi analize njihove jedrske DNK gensko oddaljil od skupnega prednika vseh vrst rodu Felis pred približno 4,44 do 2,16 milijona let. Analiza njihove mitohondrijske DNA kaže na genetsko razhajanje vrst rodu Felis pred približno 6,52 do 1,03 milijona let.  Oba modela se strinjata, da je bila džungelska mačka (F. chaus) prva vrsta v rodu Felis, ki se je odcepila, čemur je sledila črnonoga mačka.

Fosilnih ostankov črnonoge mačke niso našli. Mogoče se je med pleistocenom preselil v Afriko. To migracijo so verjetno olajšala daljša obdobja nizke gladine med Azijo in Afriko.

Naslednji kladogram prikazuje filogenetske odnose črnonoge mačke, pridobljene z analizo jedrne DNK:

Značilnosti 

Črnonoga mačka ima bledo dlako, ki je v celoti prekrita s črnimi lisami. Njegova glava je temnejša od preostalega dela telesa, vendar je bolj bleda nad očmi. Brki so bele barve, na ušesih pa so sivo temno rjave dlake. Na vratu in hrbtu so nekatere lise podolgovate v črte. Na ramenih madeži tvorijo prečne proge. Prednje in zadnje noge imajo nepravilne črte. Njegov rep je zmedeno opazen. Spodnji del stopal je črn.  Žrela obroča tvorita črno polprikolice kroge, ki barva je bledo črnkaste rjave do svetlo rufous in so ozko obrobljena rufous. Nekateri posamezniki imajo čisto bel trebuh z rumenkastim odtenkom, kjer se zlije z bledo barvo bokov. Ušesa, oči in usta so obloženi z bledo umazano belo barvo. Dve črni črti tečeta od vogalov oči čez lica. Posamezniki se razlikujejo po barvi ozadja, od peščene in bledooker do temno oker.  V severnem delu območja je svetlejša kot v južnem delu, kjer so njene točke in pasovi jasneje opredeljeni. Trije obroči na grlu so rdeče rjavi do črni, tretji obroč je pri nekaterih posameznikih zlomljen. Črni pasovi so na zgornjih nogah široki in se proti tacam zožijo.  dolge zaščitne dlake so na dnu sive in imajo bodisi bele bodisi temne konice. Podlanka je gosta s kratkimi in valovitimi lasmi. Krzno pozimi postane gostejše in daljše. Zenice oči se krčijo z navpično režo, kot pri vseh vrstah rodu Felis. So svetlo zelene do temno rumene. 

Črnonoga mačka je najmanjša mačja vrsta v Afriki. Samice merijo 33,7–36,8 cm (13,3–14,5 palca) v dolžino glave in telesa z 15,7 do 17 cm (6,2 do 6,7 palcev) dolgim ​​repom. Moški so med 42,5 in 50 cm (16,7 do 19,7 palcev) s 15-20 cm dolgim ​​repom. Njegov zoženi rep je približno polovico dolžine glave in telesa. Njegova lobanja je kratka in okrogla z osnovno dolžino 77–87 mm (3,0–3,4 palca) in širino 38–40 mm (1,5–1,6 palca). Ušesni kanal in odprtine ušes so večji kot pri večini vrst v rodu Felis. Lični zobje so dolgi 22–23 mm (0,87–0,91 palca), zgornji karnasi pa 10 mm (0,39 palca). Ima majhna koničasta ušesa od 45 do 50 mm (1,8 do 2,0 palca) pri ženskah in 46 do 57 mm (1,8 do 2,2 palca) pri moških. Zadnje noge samic merijo največ 95 mm (3,7 palca) in moških največ 105 mm (4,1 palca). Njegova višina ramen je manjša od 25 cm (9,8 palca). Samice tehtajo od 1,1 do 1,65 kg (2,4 do 3,6 lb), samci pa od 1,6 do 2,45 kg (3,5 in 5,4 lb).

Porazdelitev in življenjski prostor 
Črnonoga mačka je endemična za južno Afriko; njena razširjenost je veliko bolj omejena kot druge majhne mačke v tej regiji. Obseg sega od Južne Afrike proti severu, do Bocvane, Namibije in Zimbabveja, po možnosti do skrajne jugovzhodne Angole. Naseljuje odprte, suhe savane in grmičevje v Karooju in na jugozahodu Kalaharija s kratkimi travami, nizkim grmovjem in raztresenimi grmi nizkega grma in višjih trav. Povprečne letne padavine v tej regiji se gibljejo med . Na območju Drakensberga je bila zabeležena na  nadmorski višini.

Glej tudi
Mačke
Divja mačka
Domača mačka

Viri 

Mačke
Taksoni, opisani leta 1824
Zveri Afrike